Rauscher, Rauszer:
 Anton Rauscher (* 1928), niemiecki jezuita i etyka społeczna
 Ernst Rauscher von Stainberg (1834 – 1919), pisarz
 Gabriele Rauscher
 Hanns Rauscher (1897 – 1961), niemiecki SA-lider
 Hans Rauscher (* 1944), dziennikarz i autor
 Hans-Dieter Rauscher (* 1940), niemiecki zawodnicy karate
 Hieronymus Rauscher († 1569), kapelan ewangelicki
 Johann Martin Rauscher (1592 – 1655), niemiecki teolog i profesor
 Joseph Othmar von Rauscher (1797 – 1875), arcybiskup archidiecezji Wiednia i kardynał
 Klaus Rauscher (* 1949), niemiecki menedżer
 Ulrich Rauscher (1884 – 1930), niemiecki dziennikarz, pisarz i dyplomata

 Dain Rauscher Wessels
 Dain Rauscher Plaza

Rauszer 
 Zdzisław (Erazm) Rauszer (1877, Warszawa – 1952, Warszawa), polski metrolog, działacz państwowy